Мо́топарапла́н (или «парамотор») — параплан с наспинной силовой установкой, обеспечивающей взлёт и перемещение в воздухе.

Особенности парамотора

Условия полёта 
Из-за большей нагрузки на крыло опасные режимы полёта по сравнению с безмоторным полётом сложнее. Поэтому сильный ветер и термическая активность становятся негативными факторами для моторизированных полётов. Нормальными условиями мотопараплана считаются штиль, слабый ветер, полное отсутствие или слабая термическая активность.

Динамика 
Тяга, создаваемая парамотором, приложена к точке (подвесная система пилота), сильно удалённой от крыла по вертикали. Это создаёт крутящий момент в системе пилот-крыло, напрямую зависящий от силы тяги. В устоявшемся режиме постоянный момент лишь увеличивает угол атаки крыла. Варьирование числа оборотов винта приводит к изменению величины момента, что приводит к раскачке системы.

Парапланы, используемые в парамоторах 
Полеты с парамотором возможны практически на любом параплане, тем не менее фирмы-производители разрабатывают и сертифицируют специальные модели для полетов с мотором.

Список парапланов для полетов с мотором:

Силовая установка 
Используются бензиновые или, реже, электрические двигатели. Включает небольшой двигатель с воздушным винтом. Крепится либо на подвеске (кресло пилота), либо на тележке, если используется на паралете.

Конструкция 
Силовая установка состоит из двигателя, рамы, ограждения, подвески, топливного бака, системы подцепки крыла, ручки управления двигателем (РУД).

В подавляющем большинстве случаев используются двухтактные двигатели внутреннего сгорания мощностью от 14 до 29 л.с. с ременным или шестерёнчатым редуктором. Некоторые конструкции редукторов оснащаются центробежными муфтами, которые не дают винту вращаться на холостом ходу. Винты обычно делаются из дерева или углепластика и имеют от 2 до 4 лопастей. Диаметр винтов колеблется в пределах 0,9-1,3 м. 

Рама служит основой конструкции. На ней закреплён двигатель, топливный бак, система подцепки, электроника и топливная система. Как правило, изготавливается из тонкостенных труб. Материалы: титан, сталь, алюминий, композитные материалы.

Ограждение служит для защиты от попадания под винт строп, рук/ног пилота и иных посторонних предметов.

Подвеска — кресло с системой ремней безопасности для пилота. Некоторые производители оснащают подвески протекторами из вспененного полистирола (поролона) для защиты при падении. Также в подвеске может быть багажник, контейнер для запасного парашюта, страховочные петли и т.п. Изготавливается подвеска из лёгких, но прочных синтетических материалов.

Система подцепки свободных концов параплана. В зависимости от конструкции определяет «характер» парамотора, его чувствительность к управлению переносом веса и информативностью обратной связи с крылом. Различаются по высоте подвеса (разнице между центром тяжести «ЦТ» и точкой подцепки «ТП»). Чем меньше расстояние между ЦТ и ТП, тем выше чувствительность, и лучше управляемость, но тем больше от крыла передаётся «болтанка» и выше воздействие реактивного момента от винта. В идеальном случае ось вращения винта должна совпадать с уровнем точки подцепки.

Электроника. Для полётов с парамотором могут быть установлены: тахометр для определения оборотов двигателя, термометр головки цилиндра двигателя, высотомер (альтиметр), вариометр (измеряет скорость подъёма или спуска), счётчик моточасов, расходомер, указатель уровня топлива в баке. Существуют универсальные приборы, которые совмещают в себе многие из этих функций.

РУД — ручка управления двигателем. Небольшая рукоятка, которая соединена с двигателем (с заслонкой карбюратора) тросиком в боуденовской оболочке. Служит для изменения оборотов двигателя/регулировки тяги. На ручке размещаются также кнопки остановки двигателя (kill switch) и включения электростартёра. Также может размещаться: табло тахометра/термометра, кнопка впрыска закиси азота, управление круиз-контролем, сигнализаторы низкого уровня топлива и точки невозвращения.

Двигатели
Основные установки это двухтактные одноцилиндровые двигатели мощностью от 14 л.с. Наиболее популярные модели:

Многие производители используют мембранные карбюраторы Walbro WB-37.

Использованная литература

См. также 

 Паралёт

Примечания 

Экстрим
Воздушные суда
Парапланеризм